Азиатский кубок вызова по хоккею с шайбой 2013 года — 6-й турнир Азиатского кубка вызова под эгидой ИИХФ, проходивший с 16 по 24 марта 2013 года в Бангкоке, Таиланд. Это первый турнир, организованный в этой стране. Матчи проходили на Ледовой арене, расположенной на верхнем этаже семиэтажного торгового центра «Централ Плаза Гранд Рама» и имеющей международный размер площадки. Это первый Кубок вызова, в котором приняли участие наибольшее количество команд — десять.

Сборная Тайваня стала победителем Кубка вызова, одолев в финале сборную Гонконга со счётом 4:2. Тем самым тайцы стали первыми кто стал обладателем кубка в третий раз. Бронзовую медаль выиграла сборная Монголии, победившая в матче за третье место сборную Кувейта — 11:0. Для сборной Монголии это стала первая медаль на Кубках Вызова, а сборная Кувейта второй раз подряд занимает четвёртое место. Стоит отметить, что все призёры прошлого турнира проиграли уже в четвертьфинале.

Турнир был использован для повышения уровня судейства в азиатских странах. Второй год подряд кубок судили только азиатские главные судьи и лайсмены. Среди гостей, которые посетили турнир стали японский оргкомитет Зимних Азиатских игр 2017 и президент ИИХФ Рене Фазель.

Групповой этап

Группа A 

Время местное (UTC+7).

Группа B 

Время местное (UTC+7).

Плей-офф

Четвертьфинал 

Время местное (UTC+7).

Полуфинал 

Время местное (UTC+7).

Матч за 3-е место 

Время местное (UTC+7).

Финал 

Время местное (UTC+7).

Рейтинг и статистика

Итоговое положение команд

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: ВП = Время на площадке; Бр = Броски по воротам; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Халед Аль-Суваиди
 Защитник:  Ликит Неймван
 Нападающий:  Лок Банькинь

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:

  Сонам Гурмет
  Джаспер Танг
  Тхонг Цзаньва
  Ахмад Аль-Айми
  Тевин Чатсуван
  Шэнь Яньцзинь
  Халед Аль-Суваиди
  Лок Банькинь
  Кэлвин Энг
  Тамир Ганболд

Примечания

Ссылки